Christian Neureuther, né en 1949, est un skieur alpin allemand,
 Felix Neureuther, né en 1984, est un skieur alpin allemand,
 Louis Neureuther est un entraîneur de football actif dans les années 1930.